Artavasdes III Mamicônio () foi um asparapetes (comandante-em-chefe) do Reino da Armênia e um dos membros da família Mamicônio. Viveu no .

Vida 

Artavasdes era supostamente filho de Manuel Mamicônio, o regente do Reino da Armênia. Na obra de Fausto, o Bizantino, seu nome aparece como Artaxes. Segundo Fausto, ajudou seu pai na luta contra o rei Varasdates  em 378, quase matando-o com uma lança. De 386 até uma data incerta, ocupou a posição de asparapetes.

Bibliografia 

 

 

 

Armênios do século IV
Família Mamicônio
Asparapetes